|-
| (8501) Вахгольц (Wachholz) ||  || 13 октября 1990 || Таутенбург || Шмадель Л. Д., Ф. Бёрнген
|-
| (8502) Баухауз (Bauhaus) ||  || 14 октября 1990 || Таутенбург || Ф. Бёрнген, Шмадель Л. Д.
|-
| (8503) Масакацу (Masakatsu) ||  || 21 ноября 1990 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (8504) 1990 YC || 1990 YC || 17 декабря 1990 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (8505) 1990 YK || 1990 YK || 19 декабря 1990 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (8506) 1991 CN || 1991 CN || 5 февраля 1991 || Йории || Х. Мори, М. Араи
|-
|  ||  || 15 февраля 1991 || Китт-Пик || Spacewatch
|-
|  ||  || 14 февраля 1991 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
|  ||  || 20 марта 1991 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
|  ||  || 5 августа 1991 || Паломар || Генри Хольт
|-
|  ||  || 7 августа 1991 || Паломар || Генри Хольт
|-
|  ||  || 7 августа 1991 || Паломар || Генри Хольт
|-
|  ||  || 9 августа 1991 || Паломар || Генри Хольт
|-
|  ||  || 7 августа 1991 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (8515) Корван (Corvan) || 1991 RJ || 4 сентября 1991 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
| (8516) Хяккаи (Hyakkai)||  || 13 октября 1991 || Окутама || Ц. Хиоки, С. Хаякава
|-
|  ||  || 28 января 1992 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
|  ||  || 29 февраля 1992 || Ла-Силья || UESAC
|-
|  ||  || 29 февраля 1992 || Ла-Силья || UESAC
|-
|  ||  || 6 марта 1992 || Ла-Силья || UESAC
|-
| (8521) Буленвилье (Boulainvilliers) ||  || 4 апреля 1992 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (8522) 1992 ML || 1992 ML || 25 июня 1992 || Паломар || G. J. Leonard
|-
| (8523) Буйабес (Bouillabaisse) || 1992 PX || 8 августа 1992 || CERGA || Эрик Эльст
|-
| (8524) Паолоруффини (Paoloruffini) ||  || 2 сентября 1992 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (8525) Нильсабель (Nielsabel) ||  || 2 сентября 1992 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (8526) Такэутиюкоу (Takeuchiyukou) ||  || 23 сентября 1992 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (8527) Катаяма (Katayama) ||  || 28 сентября 1992 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
|  ||  || 29 сентября 1992 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (8529) Синдзи (Sinzi) ||  || 19 октября 1992 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (8530) Корбоккур (Korbokkur) ||  || 25 октября 1992 || Нюкаса || М. Хирасава, С. Судзуки
|-
| (8531) Минэосаито (Mineosaito) ||  || 16 ноября 1992 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
|  ||  || 29 декабря 1992 || Yatsugatake || Ё. Кусида, О. Мурамацу
|-
| (8533) Симидзу || 1993 BM || 20 января 1993 || Симидзу || Т. Урата
|-
| (8534) Knutsson ||  || 17 марта 1993 || Ла-Силья || К.-И. Лагерквист
|-
| (8535) Pellesvanslos ||  || 21 марта 1993 || Ла-Силья || К.-И. Лагерквист
|-
| (8536) Mans ||  || 21 марта 1993 || Ла-Силья || К.-И. Лагерквист
|-
| (8537) Billochbull ||  || 21 марта 1993 || Ла-Силья || К.-И. Лагерквист
|-
| (8538) Gammelmaja ||  || 21 марта 1993 || Ла-Силья || К.-И. Лагерквист
|-
| (8539) Laban ||  || 19 марта 1993 || Ла-Силья || К.-И. Лагерквист
|-
| (8540) Ardeberg ||  || 17 марта 1993 || Ла-Силья || UESAC
|-
| (8541) Шалькенмерен (Schalkenmehren) ||  || 9 октября 1993 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
|  ||  || 11 ноября 1993 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (8543) Tsunemi ||  || 15 декабря 1993 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (8544) Сигэнори (Sigenori) || 1993 YE || 17 декабря 1993 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (8545) McGee ||  || 2 января 1994 || Stakenbridge || Брайан Мэннинг
|-
| (8546) Кэнмоцу (Kenmotsu) ||  || 13 января 1994 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (8547) 1994 CQ || 1994 CQ || 4 февраля 1994 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (8548) Sumizihara ||  || 14 марта 1994 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (8549) Алсайд (Alcide) || 1994 FS || 30 марта 1994 || Фарра-д’Изонцо || - 
|-
| (8550) Гесиод (Hesiodos) ||  || 12 августа 1994 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (8551) Даитаработи (Daitarabochi) ||  || 11 ноября 1994 || Нюкаса || М. Хирасава, С. Судзуки
|-
| (8552) Хёити (Hyoichi) || 1995 HE || 20 апреля 1995 || Кумакоген || А. Накамура
|-
| (8553) Брэдсмит (Bradsmith) || 1995 HG || 20 апреля 1995 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (8554) Габрета (Gabreta) || 1995 KH || 25 мая 1995 || Клеть || М. Тихи
|-
| (8555) Mirimao || 1995 LD || 3 июня 1995 || Стронконе || - 
|-
| (8556) Яна (Jana) || 1995 NB || 7 июля 1995 || Клеть || З. Моравец
|-
| (8557) Сароун (Saroun) || 1995 OK || 23 июля 1995 || Ондржеёв || Л. Коткова
|-
| (8558) Хак (Hack) || 1995 PC || 1 августа 1995 || Сан Марселло || Л. Тези, А. Боаттини
|-
|  ||  || 25 августа 1995 || Нати-Кацуура || Ё. Симидзу, Т. Урата
|-
| (8560) Tsubaki ||  || 20 сентября 1995 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (8561) Сикорук (Sikoruk) ||  || 16 сентября 1995 || Зеленчукская станция || T. V. Kryachko
|-
|  ||  || 28 сентября 1995 || Синлун || BAO SCAP
|-
| (8563) 1995 US || 1995 US || 19 октября 1995 || Каталина || Тимоти Спар
|-
| (8564) Аномалокарис (Anomalocaris) ||  || 17 октября 1995 || Нати-Кацуура || Ё. Симидзу, Т. Урата
|-
|  ||  || 24 ноября 1995 || Ojima || Ц. Ниидзима, Т. Урата
|-
| (8566) 1996 EN || 1996 EN || 15 марта 1996 || Халеакала || NEAT
|-
|  ||  || 23 апреля 1996 || Китт-Пик || Spacewatch
|-
| (8568) Larrywilson ||  || 10 сентября 1996 || Халеакала || NEAT
|-
| (8569) Мамели (Mameli) || 1996 TG || 1 октября 1996 || Коллеверде ди Гвидония || Винченцо Казулли
|-
|  ||  || 9 октября 1996 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (8571) Taniguchi || 1996 UX || 20 октября 1996 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (8572) Ниё (Nijo) ||  || 19 октября 1996 || Клеть || Я. Тиха, М. Тихи
|-
| (8573) Иванка (Ivanka) || 1996 VQ || 4 ноября 1996 || Клеть || З. Моравец
|-
| (8574) Makotoirie ||  || 6 ноября 1996 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (8575) Seishitakeuchi ||  || 7 ноября 1996 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
|  ||  || 7 ноября 1996 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (8577) Choseikomori ||  || 7 ноября 1996 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (8578) Shojikato || 1996 WZ || 19 ноября 1996 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (8579) Hieizan ||  || 11 декабря 1996 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (8580) Pinsky ||  || 14 декабря 1996 || Прескотт || Пауль Комба
|-
| (8581) Johnen ||  || 28 декабря 1996 || Титибу || Н. Сато
|-
| (8582) Kazuhisa || 1997 AY || 2 января 1997 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (8583) Фробергер (Froberger) ||  || 8 января 1997 || Прескотт || Пауль Комба
|-
|  ||  || 11 января 1997 || Синлун || BAO SCAP
|-
| (8585) Пурпуреа (Purpurea) || 2025 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (8586) Эпопс (Epops) || 2563 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (8587) Руфиколлис (Ruficollis) || 3078 P-L || 25 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (8588) Авозетта (Avosetta) || 4025 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (8589) Стелларис (Stellaris) || 4068 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (8590) Пигаргус (Pygargus) || 6533 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (8591) Экскубитор (Excubitor) || 6543 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (8592) Рубетра (Rubetra) || 1188 T-1 || 25 марта 1971 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (8593) Ангустирострис (Angustirostris) || 2186 T-1 || 25 марта 1971 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (8594) Альбифронс (Albifrons) || 2245 T-1 || 25 марта 1971 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (8595) Dougallii || 3233 T-1 || 26 марта 1971 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (8596) Alchata || 1298 T-2 || 29 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (8597) Sandvicensis || 2045 T-2 || 29 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (8598) Тетрикс (Tetrix) || 2202 T-2 || 29 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (8599) Рипариа (Riparia) || 2277 T-2 || 29 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (8600) Арундинацеус (Arundinaceus) || 3060 T-2 || 30 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|}